Олимпийский стадион Гуандуна (), также называется Главным стадионом Гуандуна — многофункциональный стадион в Гуанчжоу, провинция Гуандун, КНР. В настоящее время в основном используется для проведения футбольных матчей. Вмещает 80,000 зрителей.

История 
Строительство стадиона началось в 1998 году. Был открыт к IX Спартакиаде народов КНР 2001 года. Первоначально планировался для приема Летней Олимпиады 2008 года, однако позднее была принята идея строительства нового национального стадиона в Пекине. Дизайн был разработан в 1999 году, в нём принимал участие американский архитектор Эллерби Бекет. Он отталкивался от названия Гуанчжоу — «Город Цветов», соответственно была придумана идея создания крыши стадиона, похожей на огромный цветок.

Примечания

Ссылки 
 Фотографии Олимпийского стадиона Гуандуна 
 Статья о стадионе в журнале «Архитектурная неделя»

Здания и сооружения, построенные в 2001 году в Китае
Футбольные стадионы Китая
Стадионы Гуанчжоу